Iswilino () ist ein russischer Ortsname:
 in der Oblast Kaliningrad:
 Iswilino (Kaliningrad, Prawdinsk), Siedlung im Rajon Prawdinsk (Dettmitten, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 [Iswilino], untergegangener Ort im Rajon Tschernjachowsk (Uderballen, 1938–1946 Otterwangen, auch: Daupelken, Ksp. Norkitten, Kreis Insterburg, Ostpreußen)